Duschek ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Duschek (1895–1957), österreichischer Mathematiker
 Anton Duschek (1925–1985), österreichischer Schauspieler
 Anton Duschek (Politiker) (1917–1996), deutscher Politiker (SPD), Hamburgischer Bürgerschaftsabgeordneter
 Franz Duschek (1797–1873), Finanzminister während der ungarischen Revolution
 Franz Xaver Duschek (auch Franz Xaver Dussek, tschechisch: František Xaver Dušek; 1731–1799), böhmischer Komponist, Cembalist und Pianist
 Harald Duschek (* 1956), deutscher Skispringer der DDR
 Josepha Duschek, tschechisch: Josefína Dušková (1754–1824), Opernsängerin zu Mozarts Zeiten
 Karl Duschek (1947–2011), deutscher Grafikdesigner und Verleger
 Richard Duschek (1884–1959), deutscher Maler und Illustrator
 Stephan Duschek, deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Dušek
 Dusek